George Garbutt – hockeista su ghiaccio canadese
 Luke Garbutt – calciatore inglese
 William Garbutt – calciatore e allenatore di calcio inglese